Киня́кин — русская фамилия. Известные носители: